Francesco Manca, född 1966 i Milano, är en italiensk astronom.

Minor Planet Center listar honom som F. Manca och som upptäckare av 26 asteroider. Alla tillsammans med andra astronomer.

Asteroiden 15460 Manca är uppkallad efter honom.

Asteroid upptäckt av Francesco Manca

Se även 
Astronomiska upptäckter av Francesco Manca

Referenser 

Italienska astronomer under 1900-talet
Födda 1966
Levande personer
Män
Personer från Milano